De Réunie, gebouw in Nederland
De Reünie (doorverwijspagina)